Ма́то Но́вка, немецкий вариант — Матес Новка (, ; 8 ноября 1812 года, деревня Козле (Kahsel) около Шпремберга, Лужица — 25 мая 1864 года, Луков) — лютеранский священнослужитель, серболужицкий общественный деятель. Основатель первой в истории газеты на нижнелужицком языке.

Родился в 1812 году в крестьянской семье в нижнелужицкой деревне Козле. Окончил среднюю школу в Котбусе, потом изучал лютеранское богословие в Берлине. С 1846 по 1852 года — пастор в деревне Мадлов. В 1848 году при финансовой поддержке немецких консервативных землевладельцев выпустил первую в истории газету на нижнелужицком языке «Bramborski Serbski Casnik». До 1852 года был её первым редактором. Его преемником стал Кито Панк. В этом же году был назначен пастором в серболужицкой деревне Буков около Шпремберга. В 1861 году подал в отставку.

Скончался в 1864 году в тюрьме города Луккау.

Литература 
 Matthes Nowka, Lausitzer Rundschau, 8.11.2007
  Информация городского музея Котбуса
  Zur wendischen Musikkultur im frühen und ausgehenden Mittelalter, Podstupimske pśinoski k Sorabistice, № 3, 2000, стр. 61

Лужицкие общественные деятели
Лужицкие журналисты